Task Force (engl. für ‚Einsatzverband‘) steht für:

 Task Force (Militär), allgemeine Bedeutung im Militär
 Task Force (United States Navy), maritime Einsatzkräfte der Vereinigten Staaten im Zweiten Weltkrieg
 Task Force (Rheinland-Pfalz), Katastrophenschutzeinheiten in Rheinland-Pfalz
 Task Force, Originaltitel von Sturm über dem Pazifik, US-amerikanischen Film von Delmer Daves (1949)
 Task Force, Schweizer Bezeichnung für Arbeitsgruppe, berufliche Gemeinschaft

Siehe auch:
 Task Force Bayonet
 Eingreiftruppe
 Krisenstab, Stabsstelle zum Notfall- oder Katastrophenschutz